Flori est un patronyme porté notamment par :
 Agata Flori (1938-), actrice italienne,
 Cecilia Flori (1980-), coureuse d'ultra-trail italienne,
 Jacobus Flori (1550-1588), compositeur néerlandais, 
 Jean Flori (1936-2018), historien médiéviste français. 
 Jean-Joseph Flori (1899-1972), écrivain, poète corse et fonctionnaire colonial français.